Блокчейн асоціація України, (БАУ, також Асоціація «Блокчейн України»)  — некомерційна організація, яка створена на початку 2018 року з метою активного поширення та сприяння інтеграції технології блокчейн в економіку України.
 Президент БАУ — український підприємець і громадський діяч Михайло Чобанян.

Діяльність 
 
Блокчейн Асоціація України започаткувала суспільний діалог з метою сприяння якнайшвидшого запровадження блокчейн в економіку України. Для цього в рамках своєї діяльності БАУ створила низку робочих груп. Наприклад, в першій половині 2018 року представники БАУ разом із іншими експертами взяли участь в роботі над законопроєктом про віртуальні валюти (в тому числі — криптовалюти) та розподілений реєстр (блокчейн).

Серед інших завдань БАУ: розбудова стратегічного партнерства з професійними гравцями, захист їх інтересів, а також інтересів громадськості;

підвищення обізнаності громадськості та розширення її доступу до технологій;

надання учасникам асоціації можливості висловлювати своє бачення з удосконалення слабких елементів економічної, соціальної, державної політики України;

доступ до освітньої бази, співавторства, до організації та результатів науково-дослідницької діяльності;

надання професійної експертизи в широкому спектрі компетенцій учасників крипторинку, держструктур і регуляторів;

представництво України на міжнародній арені.

Членство в Блокчейн Асоціації України 
Членами БАУ можуть бути будь-які суб'єкти господарювання, господарські та громадські об'єднання, сфера діяльності яких пов'язана з блокчейном.
Для вступу в «Блокчейн Асоціацію України» потрібно заповнити анкету учасника (члена), надати виписку з єдиного державного реєстру, копію статуту, підписати договір.

Примітки

Посилання 
 

Асоціації України
Блокчейн
Неприбуткові асоціації юридичних осіб
Об'єднання підприємств
Організації інформаційних технологій
Організації, засновані 2018
Засновані в Україні 2018